AQQ – kod OACI kambodżańskich linii lotniczych 
 AQQ – polskie czasopismo komiksowe

Przypisy